Indianapolis 500 1976 je bila šestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1976.

Rezultati

1976 v športu
1976